William Walling peut nommer :
William 'Will' Walling (1872-1932), acteur américain ;
William Walling (1926-), écrivain américain.